Bönisch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Bönisch (* 1953), deutscher Politiker (CDU)
 Dana Bönisch (* 1982), deutsche Schriftstellerin
 Fritz Bönisch (1923–2007), deutscher Heimathistoriker und Hobby-Heraldiker
 Georg Bönisch (* 1948), deutscher Journalist und Autor
 Josef Bönisch (* 1935), deutscher Komponist und Arrangeur
 Johann Gottfried Bönisch (1777–1831), deutscher Mediziner und Schriftsteller
 Julia Bönisch (* 1980), deutsche Journalistin
 Karl Bönisch (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Karl Friedrich Emil Bönisch (1832–1894), deutscher Jurist und Politiker (DFP)
 Margit Bönisch (1942–2016), deutsche Theaterintendantin
 Yvonne Bönisch (* 1980), deutsche Judoka

Siehe auch:
 Boenisch, Böhnisch